Il doppio del torneo di tennis Kamnik Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Igor Brukner e Jaroslav Levinský che hanno battuto in finale Salvador Navarro-Gutierrez e Vincenzo Santopadre 6-3, 1-6, 6-4.

Teste di serie 

 Salvador Navarro-Gutierrez /  Vincenzo Santopadre (finale)
 Igor Brukner /  Jaroslav Levinský (Campioni)

 Manuel Jorquera /  Tomas Tenconi (semifinali)
 Tomáš Janči /  Michal Mertiňák (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kamnik Challenger 2001